Angel Face - um coquetel feito com gin, apricot brandy e Calvados.
 Angel Face - um filme estadunidense de 1953, conhecido como .
 Angel Face - um personagem do romance Fight Club de 1996, escrito por Chuck Palahniuk.

Desambiguação